Juan M. de la Serna puede referirse a:

Juan Manuel La Serna (1860-1887), político argentino, primer intendente municipal de la ciudad de Córdoba.
Juan Moisés de la Serna (1975-), profesor universitario y divulgador neurocientífico español.